

Geografia 
 Cato – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Cato – città della Contea di Cayuga, New York
 Cato – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Storia 
 Cato – cognomen romano

Aviazione 
 CATO – "Catapult Assisted Take Off", cioè "Decollo assistito da catapulta"

Cinema 
 Cato Fong (talvolta Kato) – personaggio immaginario nella saga della Pantera Rosa

Letteratura 
 Disticha Catonis o semplicemente Cato – raccolta di distici in lingua latina attribuita a Dionisio Catone
 Il Catone (Cato, a Tragedy) – tragedia di Joseph Addison del 1712
 Cato – personaggio di Hunger Games di Suzanne Collins

Musica 
 Cato (Gianluca Senatore) – chitarrista e bassista italiano
 Cato, soprannome di Camila Bordonaba, attrice e cantante argentina

Illustrazione 
 Teo Cato (Matteo Cuccato) – illustratore italiano